Чжао Ихуань  (; род. 1987) — китайская актриса и модель, родилась в городе Гирин.

Ранние годы 
К Чжао обращались несколько агентств когда она училась в университете, позже она снялась в рекламных роликах для таких компаний как The Coca-Cola Company, Mengniu Dairy, Dairy Queen и Dongfangjibai ().

Фильмография 
 Basha policewoman (芭莎女警)
 New Paradise (青春乐园) (2011)
 Youth Paradise Lost (2011)
 Pubescence (青春期) (2011)
 Pubescence 3 (青春期3) (2012)
 Struggle (上位) (2013)
 The Supernatural Events on Campus (2013)
 Love Story (2013)
 Women’s Enemy (2013)
 The Cabin Crew (2014)
 Venture Girls (2014)

Телевидение 
 Dirty King (邋遢大王)
 Yi Dong Ji Huan (一动即欢)
 Xu Dong Cartoon (炫动卡通)
 Tiantian 2008 (天天 2008)
 New Life Explosion (新生活大爆炸)
 Women’s Enemy (女人公敌) (2013)

Личная жизнь 
Чжао Ихуань закончила Шанхайский педагогический университет в 2011 году. В настоящее время она вместе с семьей живёт в Шанхае.

Примечания

Ссылки 
 Страница на imdb.com